Gaia (mythologie) (Gaea (gelatiniseerd)), een figuur uit de Griekse mythologie
 Gaea (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie wespvlinders (Sesiidae)